Железнодорожная станция Ашуэлл-энд-Морден () — железнодорожная станция на Кембриджской линии, между станциями  и . Сама станция находится в деревушке Одси (графство Кембриджшир, регион Восточная Англия), у границы с графством Хартфордшир. Неподалеку от станции находятся (и обслуживаются ею) деревни Ашуэлл, Гилден-Морден и Стипл-Морден, которые, впрочем, находятся от неё на расстоянии трёх — четырёх миль и связаны с ней дорогами местного значения. Станция Ашуэлл-энд-Морден находится на расстоянии 65,97 км (41 миля) к северо-востоку от лондонского вокзала Кингс-Кросс. Станция, равно как и поезда, следующие через неё, обслуживается железнодорожным оператором Great Northern.

История 
Станция Ашуэлл (таково было её первоначальное наименование) была открыта Железнодорожной компанией Ройстон — Хитчин 21 октября 1850 года, на тупиковой линии  — . В 1852 году, уже Железная дорога восточных графств, продлила линию на север, до соединения со своей основной линией из Лондона до станции  — тем самым образовалась нынешняя Кембриджская линия. Эта же Железная дорога восточных графств, взяв активы Компании Ройстон — Хитчин в лизинг, изначально осуществляла движение поездов по всей Кембриджской линии и далее в Лондон, однако в 1866 году, когда срок её лизинга истек, уступила право движения по Кембриджской линии железнодорожной компании Great Northern, которая окончательно приобрела линию в собственность в 1898 году.

1 апреля 1920 года станция Ашуэлл была переименована в Ашуэлл-энд-Морден — ради более точного соответствия названиям деревень, которые она обслуживает.

В 1978 году линия от вокзала Кингс-Кросс до Ройстона была электрифицирована. По маршруту Лондон (Кингс-Кросс) — Ройстон стали ходить электропоезда типа Class 312. Однако, тем самым временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Кембриджа с Лондоном через Ашуэлл-энд-Морден. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до Ройстона. Пассажиры Ашуэлл-энд-Мордена, чтобы добраться до Кембриджа, вынуждены были в Ройстоне пересаживаться на челночный дизель-поезд  — Ройстон. Лишь 2 мая 1988 года прямое сообщение Ашуэлл-энд-Мордена с Кембриджем восстановилось.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора Great Northern, следующий по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья, по маршруту со всеми остановками между станциями ) и Лондон — Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или).

Перспективы 

По завершении реализации Программы развития Темзлинк (ожидается в мае 2018 года) через Мелдрет будет запущен новый маршрут, следующий южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что касается Мелдрета, то проект предполагает 2 поезда в час, от станции  до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()), через Мелдрет и далее через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании